Ратковац може да се односи на:

 Ратковац (Лајковац), насеље у општини Лајковац, Република Србија
 Ратковац (Прњавор), насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Ратковац (Ораховац), насеље у општини Ораховац, КиМ, Република Србија
 Ратковац (Горњи Богићевци), насеље у општини Горњи Богићевци, Западна Славонија, Република Хрватска